Сант-Хулія-де-Лорія (Sant Julià de Lória) — одна з семи громад Андорри. Розташована на півдні країни.

Примітки 

Громади Андорри